Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 95-ös, továbbá -ös, 95A, 95E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 95-ös busz (Budapest)
 95A busz (Budapest, 2008–2009)megszűnt
 -ös busz (Budapest)megszűnt

 95E busz (Kecskemét)megszűnt

 95-ös busz (Nyíregyháza)
 95L busz (Nyíregyháza)